Kustosze Ziemi Świętej – najwyżsi przełożeni Kustodii Ziemi Świętej.

Posiadają tytuł „Gwardiana Świętej Góry Syjon”, w odniesieniu do klasztoru w Wieczerniku na Syjonie, który dzisiaj nie znajduje się w rękach braci mniejszych z Kustodii. Kustosze wciąż dopominają się zwrotu swojej własności, utraconej w 1551 na rzecz muzułmanów. W historii kustosze prawnie byli gwardianami wspólnoty franciszkańskiej na Syjonie, kustoszami (ranga niższa niż prowincjał) oraz, jak to jest i dzisiaj, fraktycznymi ministrami prowincjalnymi. Tytuł kustosza jest więc tytułem wynikającym z tradycji, chociaż faktycznie nie zawsze odpowiadał czy odpowiada stanowi prawnemu zgodnie z powszechnie przyjętą w Zakonie Braci Mniejszych nomenklaturą.

Pierwszym, który sporządził swego rodzaju listę Kustoszy Ziemi Świętej, był franciszkanin Girolamo Golubovich OFM w dziele Serie cronologica dei reverendissimi superiori di Terra Santa wydanej w Jerozolimie w 1898. Obecny przełożony Kustodii Francesco Patton OFM jest 163. kustoszem. Pierwszych kilkunastu gwardianów na Syjonie i przełożonych Prowincji Zamorskiej nie wlicza się do oficjalnej listy chronologicznej. Nie jest też do tej listy wliczany św. Franciszek z Asyżu, którego Golubovich wymienia jako pierwszego przełożonego misji minorytów w Lewancie. Lista Golubovicha uzupełniona została o dane pochodzące ze Status Descriptivi z 1951 oraz opracowania I Custodi di Terra Santa dal 1937 al 2004 – Appunti di cronaca o. Basilio Talatiniana OFM z 2005.

Czasy Królestwa Jerozolimskiego 
Pod koniec tego okresu Jerozolima znalazła się w rękach muzułmańskich. Siedzibą kustosza było Akko, a następnie Cypr.

Epoka mameluków 
Po upadku Akko w 1291 skończył się okres dominacji krzyżowców w Ziemi Świętej. Władzę przejęli władcy muzułmańscy z Egiptu. Franciszkanie stopniowo starali się utrzymywać obecność w Ziemi Świętej, najpierw jako kapelani na statkach kupieckich, potem w nowych zakładanych przez siebie konwentach. Od 1333 kustosze rezydowali w Jerozolimie na Syjonie, po 1551 w Klasztorze Najświętszego Zbawiciela na Garebie.

Epoka turecka 
W 1517 Palestynę zdobyli Turcy. Rozpoczął się okres naznaczony rywalizacją o miejsca święte pomiędzy franciszkanami jako przedstawicielami Kościoła łacińskiego a Patriarchatem prawosławnym faworyzowanym przez władze tureckie. Grecy byli poddanymi imperium osmańskiego, co sytuowało ich na uprzywilejowanej pozycji. Franciszkanie mogli w niektórych okresach liczyć na wsparcie dyplomacji mocarstw europejskich, takich jak np. Francja. Stopniowo prawosławie zyskało nowego protektora w Imperium Rosyjskim.

Mandat brytyjski 
W czasie mandatu brytyjskiego – lata 1920-1948 – kustosze rezydowali w Jerozolimie.

Państwo Izrael 
Siedzibą kustosza nadal pozostaje Klasztor Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Jerozolima
Urzędy i tytuły kościelne